

Geografia
 Fernando Prestes – comune del Brasile nello stato di San Paolo

Persone
 Júlio Prestes (1882-1946) – avvocato e politico brasiliano
 Paulo Sérgio Prestes, meglio noto come Paulão (1988) – cestista brasiliano con cittadinanza spagnola